Mit Schweizer Film kann gemeint sein:

 Der Film und das Kino in der Schweiz, siehe Schweizer Film
 Ein komisches, im Dialekt gehaltenes Filmgenre, siehe Schweizer Film (Genre)
 Eine ehemalige Zeitschrift, siehe Schweizer Film – Film suisse